Hall of Fame Tennis Championships 2011 — 36-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 4 по 10 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марди Фиш
 в парном разряде —  Крис Гуччоне и  Карстен Болл

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Джон Изнер (№ 47 в мире на тот момент); американец успешно прошёл весь путь на домашнем турнире до финала и, так и не проиграв за это время и сета, завоевал титул. В финале Джон переиграл бельгийца Оливье Рохуса. Прошлогодний чемпион — Марди Фиш — не защищал свой титул. Сильнейшие несеянные теннисисты уступили в четвертьфиналах.

Парный приз собрал немало квалифицированных исполнителей в этом виде игры, а финал разыграли четвёртая пара посева и обладатели специального приглашения в сетку: Юхан Брунстрём и Адиль Шамасдин, а также Мэттью Эбден и Райан Харрисон, где австралиец и американец доказали своё преимущество над соперниками на решающем тай-брейке. Прошлогодние чемпионы — Крис Гуччоне и Карстен Болл свой титул не защищали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джон Изнер обыграл  Оливье Рохуса со счётом 6-3, 7-6(6).
 Изнер выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рохус уступает 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1/wc
| RD1-team01= Дж. Изнер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К.Бек
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р.Харрисон
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Клеман
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Д.Гремельмайр
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р.Бемельманс
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М.Зверев
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А.Богомолов
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= И.Куницын
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Дж. Ван
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=6| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Э.Роже
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Р.Блумфилд
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П.Капдевиль
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д.Янг
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А.Богданович
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Т.Камке
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1/wc
| RD2-team01= Дж. Изнер
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А.Клеман
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Р.Бемельманс
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= А.Богомолов
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= Дж. Ван
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Э.Роже
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д.Янг
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Т.Камке
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1/wc
| RD3-team01= Дж. Изнер
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= А.Богомолов
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Э.Роже
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Т.Камке
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1/wc
| RD4-team01= Дж. Изнер
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Т.Камке
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=64
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Мэттью Эбден /  Райан Харрисон''' обыграли  Юхана Брунстрёма /  Адиля Шамасдина со счётом 4-6, 6-3, [10-5].
 Эбден выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Харрисон выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2011 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2011 года
2011